O Campeonato Brasiliense de Futebol de 2008 - Terceira Divisão foi a 3ª edição da terceira divisão do futebol do Distrito Federal. A competição, organizada pela Federação de Futebol do Distrito Federal, foi disputada entre 15 de junho e 27 de julho por dez equipes do Distrito Federal e de Goiás.

Clubes participantes

 a. O Bandeirante e o CFZ mandaram seus jogos no Estádio Adonir José Guimarães, em Planaltina.

Tabela

Rodada 1

Rodada 2

Rodada 3

Rodada 4

Rodada 5

Rodada 6

Rodada 7

Classificação 

 Nota: O Bandeirante perdeu 6 pontos por ter escalado um atleta irregularmente.

Ver também
 Campeonato Brasiliense de Futebol - Terceira Divisão

2008
Futebol de 2008 no Distrito Federal (Brasil)